Didymosella är ett släkte av mossdjur. Didymosella ingår i familjen Didymosellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Didymosella